Waratah hat folgende Bedeutungen:

 die im Südosten Australiens wachsende Waratah, siehe auch Telopea
 ein 1909 verschwundenes Schiff, siehe Waratah (Schiff)
 eine Rugby-Union-Mannschaft aus Sydney, siehe New South Wales Waratahs
 ein Vorort von Newcastle, siehe Waratah (New South Wales)
 eine Kleinstadt in Tasmanien, siehe Waratah (Tasmanien)
 eine Kleinstadt in Victoria, siehe Waratah Bay (Victoria)
 ein australischer Erzeuger von Zaunelementen; als Gattungsname wird  "Waratah" für stählerne Zaunpfosten verwendet
 ein Doppelstocktriebzug von Sydney Trains, siehe Sydney Trains Waratah

Sonstiges:
 Waratah-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Enderbylands, Antarktika